Фа́ннии () — древнеримский плебейский род.

 Гай Фанний (ум. после 187 до н. э.), член коллегии плебейских трибунов, по разным версиям, в 187 или 184 году до н. э.;
 Гай Фанний Страбон (ум. после 154 до н. э.), консул 161 года до н. э., предложил закон против роскоши ();
 Гай Фанний (ум. после 122 до н. э.), народный трибун 142 года до н. э., стал консулом в 122 году до н. э. по рекомендации Гая Семпрония Гракха;
 Фанния (ум. после 88 до н. э.), жительница Минтурн, приютившая Мария во время его бегства;
 Гай Фанний (ум. после 81 до н. э.), сенатор, занимавший, по одной из версий, должность претора не позднее 82 года до н. э. Предполагаемый отец народного трибуна 59 года до н. э. и приверженца Гнея Помпея, носившего такое же имя;
 Гай Фанний Херея (ум. после 80 до н. э.), когнитор на судебном процессе около 80 года до н. э., где рассматривалось дело тарквинийца Квинта Флавия. Около 76 года как истец выступал против Квинта Росция Галла;
 Гней Фанний (ум. после 70 до н. э.), всадник, принимавший участие в первом судебном заседании в качестве одного из многочисленных свидетелей по делу Гая Верреса;
 Луций Фанний (ум. после 68 до н. э.), в качестве легата Луция Лициния Лукулла участвовал в 3-й Митридатовой войне. Возможно, тождественен Луцию Флавию, приставленному в своё время Гнеем Помпеем к пленённому сыну Тиграна Великого в качестве начальника охраны;
 Гай Фанний, сын Гая (ок. 99—48 до н. э.), член коллегии народных трибунов в 59 году до н. э., занимавший не позднее 50 года претуру (по одной из версий, в 54 до н. э.). С началом гражданской войны 49—45 годов до н. э. направлен сенатом вначале на Сицилию, а позднее — в Азию с проконсульским империем;
 Фанний Цепион (ум. 22 до н. э.), участник заговора против императора Августа в 22 году до н. э. Был выдан рабом и казнён.

Примечания

Ссылки 
 

Фаннии